Ранчо Алисија има више значења:

 Ранчо Алисија (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Алисија, Ел Робле (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику